Mazon puede referirse a:
 Mazon (España), aldea española de la parroquia de Gueimonde, municipio de Pastoriza, provincia de Lugo, Galicia.
 Mazon (Illinois), villa estadounidense del condado de Grundy, estado de Illinois.